Стоян Димитров може да се отнася за:

 Стоян Димитров (? - 1925) – български революционер от ВМОРО
 Стоян Димитров (1898 - 1930) - български революционер от ВМРО
 Стоян Димитров (1918 – 1994) – български ботаник.